Legio XV puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio XV (Julio César), creada por Julio César en el año 53 a. C., destruida en el periodo 49-48 a. C. en África. 
 Legio XV Apollinaris, creada por Octaviano en el periodo 41-40 a. C. 
 Legio XV Primigenia, creada por Calígula en el año 39 y disuelta por Vespasiano en el año 70.